

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Damnik – przysiółek wsi Boguszyce w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica
 Damnik – część wsi Urbanowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki
 Damnik – osada leśna w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork